Витница — топоним:

 Витница — гмина (волость) в Польше, Гожувский повят, Любушское воеводство.
 Витница — город в Польше, центр этой гмины.
 Витница — название реки Рукутама на Сахалине в верхнем течении.